Хасо́н — 1) (, крепкий, прочный) израильская фамилия; 2) вариант транскрипции арабской фамилии Хасу́н ().

Фамилия 
 Хасон, Акрам (род. 1956) — израильский политик
 Хасон-Нешер, Аяла (род. 1961) — израильская журналистка
 Хасон, Исраэль (род. 1956) — израильский политик
 Хасон, Йоэль (род. 1973) — израильский политик
 Хасон, Хасон (также: Хасун Хасун) (род. 1963) — бригадный генерал в Армии обороны Израиля